Пекинское стрелковое поле () — спортивная арена для стрельбы, одна из арен Летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине находится в районе Шицзиншань. В рамках Олимпийских игр арена приняла соревнования по стендовой стрельбе. Подверглась реконструкции и значительному расширению в 2006 году.

Площадь арены составляет 6170 м² , вместимость на время игр составляла 5000 зрительских мест, по завершении игр была сокращена до 1047 мест.

Ссылки 
 Профайл арены на сайте Олимпийских игр

Летние Олимпийские игры 2008
Спортивные сооружения Китая
Архитектура Пекина